«Отряд „Призрак“» () — французский мультсериал, созданный Джереми Загом, премьера которого состоялась 28 августа 2021 года на телеканале TF1. Премьера в России состоялась 18 октября 2021 года на Канале Disney.

Сюжет 
В центре сюжета — приключения друзей-старшеклассников Энди, Майка и Лив, которые превращаются в супергероев Фьюри, Краша и Мист, чтобы втайне ото всех бороться с призраками. Невидимые нарушители спокойствия не только постоянно хулиганят, но и подпитываются страхом жителей города, увеличивая свою силу. Лишь храбрая троица, которая зовётся отряд «Призрак», может их остановить. Героям придётся задействовать всю решимость и находчивость в борьбе с привидениями, проверить на прочность свою дружбу и, конечно, не опоздать на уроки в школе.

В оригинале проект называется «Ghost Force». Это история о команде из трёх подростков. Пора знакомиться с ними:

— Лив, прозвище Мист (Тайна)

— Энди, прозвище Фьюри (Ярость)

— Майк, прозвище Краш (Крушитель)

Персонажи 
 Энди Бэйкер — старший брат Лив. Используя силу своего эктокапа, Энди превращается в супергероя Фьюри, обретая способности, основанные на слизи, чтобы остановить паранормальных призраков, терроризирующих город.

 Лив Бэйкер — младшая сестра Энди. Используя силу своего эктокапа, Лив превращается в супергероиню Мист, обретая силу создания портала.

 Майк Коллинз—младший — сын Майкла Коллинза, известного и богатого баскетболиста. Используя силу своего эктокапа, Майк превращается в супергероя Краша, обретая силу создания льда.

 Мисс Джонс — преподавательца естественных наук в школе, которая создала отряд «Призрак» и помогает им защищать город.

 Глоубу — робот-супергерой, который построила мисс Джонс. Он является четвёртым членом отряда «Призрак».

Производство 
Изначально сериал планировался к выходу в 2016 году, однако его выход переносили вплоть до 2021 года.

Сериал состоит из одного сезона, в котором будет 26 эпизодов по 22 минуты (52 серии по 11 минут), а также будет 4 44-минутных эпизода.

Сериал разрабатывает студия ZAG Animation Studios, которая является создателем популярного мультсериала — Леди Баг и Супер-Кот. Вероятно, в будущем появится кроссовер посвященный двумя мультсериалами по трем уважительным причинам.

Роли озвучивали

Список серий

Первый сезон (2021—н.в.)

Рейтинги

IMDb 
 6,5 / 10. Высший рейтинг — аудитория сайта от 18 до 29 лет.

Fandom 
По 5-бальной системе:
 14 человек — 5
 5 человек — 4
 7 человек — 3
 2 человека — 2
 0 человек — 1

Примечания 

Мультсериалы Франции